Лейла Месхі була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Жюлі Алар-Декюжі виграла титул, перемігши у фіналі Ендо Ману з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Юдіт Візнер (чвертьфінал)
  Барбара Паулюс (1-ше коло)
  Яюк Басукі (2-ге коло)
  Йоне Каміо (1-ше коло)
  Наґацука Кьоко (1-ше коло)
  Забіне Гак (2-ге коло)
  Олена Лиховцева (2-ге коло)
  Ай Суґіяма (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
1996 Schweppes Tasmanian International Draw 

одиночний розряд